Robert Blum peut désigner :
 Robert Blum (1807-1848), homme politique prussien ;
 Robert Blum (1900-1994), compositeur autrichien ;
 Robert Blum (1902-1975), dirigeant d'entreprises français, fils de Léon Blum.